SN, Sn eller sn kan avse:

 SN – landskod iISO 3166-1 alpha-2 för Senegal
 .sn – nationell toppdomän för Senegal
 SN - supernova (astronomi)
 SN – beteckning på fiskebåt från Söderhamn
 SN – en svensk arbetsgivarorganisation, se Svenskt Näringsliv
 SN – en dagstidning, se Södermanlands Nyheter
 SN – en dagstidning, numera veckotidning, se Skövde Nyheter
 Sn – kemisk beteckning för grundämnet tenn